Sigi steht für:

 die Kurzform der Vornamen Siegfried, Siegbert, Siegmund, Sigrist, Sigrid und Sieglinde
 Sigi (Wölsungen), der Sohn Odins und Urvater des Geschlechtes der Wölsungen
 Sigi (Regierungsbezirk), ein Regierungsbezirk in Indonesien
 Sigi (Fluss), ein Fluss in Tansania 
 Sigi (Ort), ein Ort in Tansania
 Sigi von Koeding, Schweizer Graffitikünstler 
 das Sigi-Fest in der Kultur der Dogon
 den Verkehrsbericht-Jingle und die Erkennungsmelodie von Bayern 3